

Albums 
Again and Again (Chick Corea), Chick Coreas album uit 1983
Again & Again (Thieves Like Us), album van Thieves Like Us uit 2010

Singles 
Again & Again (Fancy song)
Again and Again (Jewel song)
Again and Again (Status Quo song)
Again & Again (2PM)
Again & Again (The Bird and the Bee)
Again and Again (The Hospitals)
Again and Again (Keane)
Again & Again (Taproot)
Again and Again (Bob Mould)
Again and Again (Basto!)